Мнемони́ческий щи́т (от греч. μνημο – «память») – это диспетчерское оборудование, устройство визуализации информации, предназначенное для оперативного отображения данных о состоянии объекта наблюдения. Представляет собой несущую конструкцию с размещенной на ней схемой объекта диспетчеризации (мнемосхемой).

Объектами диспетчеризации могут выступать любые системы, которым в силу их масштабности для эффективной организации управления требуется центр сбора информации. Это могут быть, например, электрические сети, этапы производства, вентиляционные системы, трубопроводы, транспортные системы, системы тепловодоснабжения и прочее.

Мнемосхема (мнемоническая схема) дает условное графическое представление об основных функциональных узлах объекта: диспетчеризации и топологических взаимосвязях между ними. Поскольку мнемосхема является центральным  источником информации для принятия оперативных решений и главным рабочим инструментом для диспетчера, важно снизить утомляемость персонала от зрительных нагрузок, обеспечив удобочитаемость и комфортность восприятия мнемосхемы. Поэтому при её разработке и нанесении тщательно выбираются оптимальная насыщенность рисунка, легко идентифицируемые графические символы и расцветки.

С помощью активных индикаторов на мнемосхеме отображается ключевая телеинформация о текущей работе объекта. Это может быть как информация о состоянии конкретного узла (включен/выключен, работа/авария), так и о параметрах его работы (напряжение, температура, давление и прочее). Более подробная, вспомогательная ситуационная информация (например, детализация мнемосхемы, видеоизображение с удаленного объекта, аналитическая информация) может быть выведена на мониторы АРМ диспетчера.

На диспетчерском щите могут быть предусмотрены средства управления, (кнопки, тумблеры, ключи, переключатели) которые позволяют персоналу осуществлять вывод на щит различной нетелемеханизированной информации вручную, а также брать на себя управление системой с целью локализации аварийных состояний.

Автоматизация